Dreigiebelhaus ist die Bezeichnung für folgende Gebäude:

 Dreigiebelhaus (Besigheim)
 Dreigiebelhaus (Ditzingen)
 Dreigiebelhaus (Duisburg)